Villadiego kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villadiego (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Villadiego (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar